Toponímia:
 Estats Units:
 Walton (Indiana)
 Walton (Kansas)
 Walton (Kentucky)
 Walton (Nova York)
 Walton Hills, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Walton Park, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Fort Walton Beach, ciutat al sud del comtat d'Okaloosa de l'estat estatunidenc de Florida.
 Anglaterra: Walton (Liverpool), districte de la ciutat de Liverpool.
 Biografies:
 Walton Goggins (1971), actor estatunidenc.
 Ernest Walton (Dungarvan, Irlanda, 1903 - Belfast, Irlanda del Nord, 1995), físic i professor universitari.
 Hersham and Walton Motors, empresa de fabricació de cotxes anglesa que va competir a la Fórmula 1.
 Izaac Walton (1593 - 1683), escriptor anglès.
 William Walton (Oldham, Lancashire, 1902 - Ischia, 1983), compositor i director d'orquestra britànic.